Birkenwäldchen steht für:
 eine Parkanlage in der Görlitzer Südstadt, siehe Südstadt (Görlitz)
 eine Siedlung im Berliner Bezirk Spandau, siehe Grimnitzsee (Berlin)#Siedlung Birkenwäldchen
 ein polnischer Spielfilm von 1970, siehe Das Birkenwäldchen

Siehe auch:

 Brězynka
 Birkenwald